Remedios de Escalada puede referirse a:

María de los Remedios de Escalada, una de las Patricias Argentinas y señora esposa del prócer argentino José de San Martín;
Remedios de Escalada, localidad argentina del partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires;
Remedios de Escalada, localidad argentina del partido de Lanús, provincia de Buenos Aires;
Estación Remedios de Escalada, estación ferroviaria ubicada en el partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires.
Villa María Irene de Los Remedios de Escalada, localidad argentina del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.